Ošima označuje vícero věcí:

 Ošima (podprefektura), japonská podprefektura
 Ošima (poloostrov), japonský poloostrov
 Ošima (provincie), bývalá japonská provincie

Externí odkazy